Адміністративна реформа в Україні — назва реформ, що полягали у реорганізації центральних органів виконавчої влади України:
 Адміністративна реформа в Україні (1997) — реорганізація центральних органів виконавчої влади, що почалася у 1997 році.
 Адміністративна реформа в Україні (2010) — реорганізація центральних органів виконавчої влади у 2010—2011 роках.
 Адміністративна реформа в Україні (2014) — реорганізація центральних органів виконавчої влади, що почалася у 2014 році.
 Адміністративна реформа в Україні (2019) — реорганізація центральних органів виконавчої влади, що почалася у 2019 році.

Див. також 

Адміністративно-територіальна реформа в Україні (2015–2020) — частина реформи децентралізації, якою було реформовано адміністративно-територіальний устрій України.

Реформи в Україні